Валентина Владимировна Бойко (, с. Чкалово Приазовского района Запорожской области) — советская и украинская театральная актриса, певица, народная артистка Украины (1993). Член Союза театральных деятелей Украины.

Биография 
В 1967 году окончила Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиэра (преподаватель И. Полякова).

В 1967—1969 гг. — актриса Житомирского областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги.

С 1979 г. актриса Крымского украинского музыкального театра в Симферополе.

Роли 
 Одарка («Запорожец за Дунаем» Гулака-Артемовского)
 Любаша («Севастопольский вальс» Листова)
 Кэрри («Сестра Керри» Паулса)
 Сильва, Теодора, Марица, Баядера («Сильва», «Принцесса цирка», «Марица», «Баядера» Кальмана)
 Лилли-Кэт («Целуй меня, Кэт!» Портера)
 Розалинда («Летучая мышь» Штраусса)
 Зарема («Бахчисарайский фонтан» по Пушкину)
 Королева Анна («Ваш ход, королева!» Журбина)
 Гордиля («Цыганка Аза» Филипенко)
 Маричка («колдунья синих гор» Сычевского) — премия Союза театральных деятелей имени Марии Заньковецкой

Примечания

Ссылка 
 Мистецтво України: Енциклопедія в 5 томах. / А. В. Кудрицький, відповідальний редактор. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — Т. 1 : А — В. — С. 226. — ISBN 5-88500-271.
 Мистецтво України : Біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — С. 73. — ISBN 5-88500-071-9.
 Бойко Валентина Владимировна / Л. И. Данчук, Ф. Н. Деревянко
 Кто есть кто в Крыму … 2002—2003. Персоналии, структуры. — Таврический издательский дом, 2002. С. 46

Народные артисты Украины
Актрисы СССР
Актрисы Украины